Agrimonia – genere di piante erbacee perenni
Agrimonia – gruppo sludge metal/crust punk svedese
Agrimonia – album d'esordio dell'omonima band
Rocca d'Argimonia – montagna delle Alpi Biellesi